Seman puede referirse a:

 Río Semeni, un río costero de Albania;
 SEMAN, empresa aeronáutica del Perú.